Терсянка — название населённых пунктов на Украине:

 Терсянка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Терсянка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.